szyja – część ciała oddzielającą głowę od tułowia
 Szyja – część warownego przedbramia stanowiącego element dawnych umocnień miejskich
Geografia:
 Szyja – potok, dopływ Białej Wisełki
 Szyja – potok, dopływ Stradomki
 Szyja – półwysep w Bninie
 Szyja – staw w Warszawie, na Ursynowie
 Szyja – struga przy jeziorze Czaple Małe
 Szyja – żleb w Dolinie Starorobociańskiej w Tatrach